Zocca – comune italiano della provincia di Modena
Zocca – frazione di Riva del Po in provincia di Ferrara
Zocca – località (non frazione) di Gonzaga in provincia di Mantova